Osoby o tym nazwisku:
 Domenico Cecchini – rzymskokatolicki duchowny
 Emanuel Cecchini – argentyński piłkarz
 Mario Cecchini – rzymskokatolicki duchowny
 Vasco Cecchini – włoski astronom amator

Inne:
 (13798) Cecchini – planetoida z grupy pasa głównego asteroid